Valois Katalin angol királyné (1401–1437), V. Henrik angol király felesége
Aragóniai Katalin angol királyné (1485–1536), VIII. Henrik angol király első felesége
Howard Katalin angol királyné (1521 körül–1542),  VIII. Henrik angol király ötödik felesége
Parr Katalin angol királyné (1512 körül–1548), VIII. Henrik angol király hatodik felesége
Bragança Katalin angol királyné (1638–1705), II. Károly angol király felesége